Ferienhort steht für

 eine andere Bezeichnung für Ferienlager
 Ferienhort am Wolfgangsee, ein bestimmtes Ferienlager bzw. dessen Liegenschaft